Segre est un nom propre, qui peut désigner :

Patronymes 
des personnes d'origine juive italienne :

 Corrado Segre (1863-1924), mathématicien italien ;
 il a donné son nom au plongement de Segre ;
 Cesare Segre (1928-2014), philologue, sémiologue et critique littéraire italien ;
 Andrea Segre (1976- ), réalisateur italien ;
 Emilio Gino Segrè (1905-1989) est un physicien italo-américain, lauréat du prix Nobel de physique de 1959 ;
 il a donné son nom au diagramme de Segrè ;
 Ivan Segré (1973- ), philosophe et talmudiste français ;
 Pitigrilli, pseudonyme de Dino Segre (1893 – 1975), journaliste, écrivain et directeur de revue italien ;
 Sergio Camillo Segre (1926 - ), homme politique italien, membre du Parti communiste italien ;
 Liliana Segre (1930 - ), députée italienne ;

Toponymes 
 Le Sègre, rivière du sud de la France (Languedoc-Roussillon) et du nord de l'Espagne (Catalogne et Aragon)
 Le département du Sègre est un ancien département français, situé sur l'actuel territoire de l'Espagne et de la Catalogne et sur celui de l'Andorre
 Segré-en-Anjou Bleu est depuis le  une commune nouvelle de la région Pays de la Loire. Elle est issue de la fusion de Segré et de quatorze autres communes
 Le Pont de Segré est un pont en treillis situé à Angers sur la Maine.
Patronyme juif